Zàpadni (Romaixki), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zàpadni (Uporni), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zàpadni (Troítskaia), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zàpadni (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia